Перша ліга СРСР з футболу 1982 — дванадцятий чемпіонат СРСР з футболу серед команд першої ліги. У турнірі брали участь 22 команди. Переможцем чемпіонату став клуб «Жальгіріс» (Вільнюс). Чемпіонат тривав з 9 квітня по 16 листопада 1982 року.

Підсумкова таблиця 

Ліміт нічиїх дорівнював 12.
 Додатковий матч: «Жальгіріс» (Вільнюс) — «Ністру» (Кишинів) 1:0

Результати 
</div>
 Перша гра за рахунку 0:0 перервана через зникнення електроосвітлення

Призери 
Гравці перших трьох команд, які взяли участь щонайменше в половині матчів, отримали медалі.

 «Жальгіріс»: , , Вальдас Каспаравічюс, Рімантас Турскіс, Арвідас Яноніс, Кястутіс Гражуліс, Стасіс Данісявічюс, , Едвардас Малкявічюс, Альгімантас Мацкявічюс, Сігітас Якубаускас, Стасіс Баранаускас, Віталіус Станкявічус    

 «Ністру»: , Іван Карась, Анатолій Рибак, Георгій Тегляцов, Василь Щербей, , Павло Чебану, Юрій Дубровний, Олександр Зеленкін, Ігор Тюников, Григорій Батич, Ігор Мосора, Юрій Хлопотнов, В'ячеслав Проценко.

 «Колос»: Сергій Кирієнко, Євген Грунін, Володимир Нечаєв, Анатолій Кудя, Володимир Устинов, Олександр Приставка, Валерій Черних, Володимир Мукомелов, Олексій Яковенко, Володимир Константинов, Володимир Шевчук, Георгій Колядюк, Сергій Казанков.

Бомбардири 
Найвлучніші гравці турніру:

Футболісти українських клубів, які забили не менше п'яти голів:

Посилання 
 Перша ліга - 1982
 Перша ліга - 1982  
 Soviet Union 1982  

82
СРСР